Жасмина Тошкова-Маджид е български модел и телевизионен персонаж.

Биография 
Жасмина Тошкова-Маджид е родена на 3 септември 1985 в Бургас, България. Завършва английска гимназия „Гео Милев“ в Бургас, випуск 2004. През 2005 г. е приета в специалност „Финанси“ в УНСС, където през 2009 г. завършва бакалавърската си степен. През 2009 – 2011 г. учи магистратура по „Финансов контрол и одитинг“, отново в УНСС. В периода 2012 – 2015 г. прави докторантура в катедра „Счетоводство и анализ“ в Университет по национално и световно стопанство и защитава докторска степен по икономика. (УНСС) Омъжена. Майка на три деца. 

Работи като модел от 1999 г. Нейната ТВ кариера стартира в предаването „Риск печели, риск губи“ на Къци Вапцаров като „момиче на късмета“ в периода 2004 – 2005 г. по БТВ. В периода 2005 – 2009 е съводещ заедно с Румен Луканов в забавното ТВ шоу по НТВ „Сделка или не“. . От началото на 2010 г. е водещ, заедно с Румен Луканов в забавното предаване „Колелото на късмета“. През септември 2010 отново се завръща като водещ на „Сделка или не“. Има четири малки роли в киното. Най-голямата ѝ роля е в Lake Placid 2.

Филмография 
 Приятелите ме наричат Чичо (тв, 2006)

Източници

Външни препратки 
 Профил FHM в www.showbizzfun.com 
 

Модели от България
Български телевизионни водещи
Родени в Бургас
Възпитаници на УНСС